Strzelce Krajeńskie peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 dans la voïvodie de Lubusz
 Gmina de Strzelce Krajeńskie, une gmina
 Strzelce Krajeńskie, une ville et chef-lieu de cette gmina